Влади́мир Фоми́н:
 
 Фомин, Владимир Владимирович (1909—1979) — химик, член-корреспондент АН СССР.
 Фомин, Владимир Кузьмич (1938—2014) — российский журналист.
 Фомин, Владимир Михайлович (1931—2015) — советский генерал-лейтенант, начальник Казанского высшего военного инженерно-командного училища Ракетных войск.
  Примечания